Příjmení Hurych nosí více významných osobností:

 Eva Hurychová (* 1951) – česká zpěvačka, skladatelka, textařka, spisovatelka a novinářka
 Oldřich Hurych (1917–1968) – československý hráč ledního hokeje
 Otakar Hurych (1876–1949) – český advokát a turistický propagátor